Newbury kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Newbury, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Newbury, stad i West Berkshire, England,

USA 

 Newbury, New Hampshire, ort, Merrimack County, 
 Newbury, Vermont, ort, Orange County, 
 Newbury, Massachusetts – en kommun (town) i Essex County

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar